Nemuro (Hokkaidō) - uma cidade e porto marítimo do Japão
Estreito de Nemuro - separa a ilha Kunashir, nas Ilhas Curilas, Rússia da península Shiretoko, na ilha Hokkaidō, Japão
Província de Nemuro - foi uma breve província do Japão

Desambiguação